Alexandre Siradzé (née en 1919), aviateur soviétique
 David Siradze (né en 1981), footballeur géorgien